El término continuum hace referencia a varios artículos:

Física
 Continuum, entidad física como un campo o un medio continuo.

Revista
 Continuum, revista de Gran Bretaña editada por un grupo activista negacionista del VIH/SIDA con el mismo nombre.

Informática
 Continuum, una herramienta de integración continua en un proyecto en el lenguaje de programación Java, que está pendiente de las modificaciones en los fuentes para compilar automáticamente cada cierto tiempo y avisar por medio de correo electrónico a los programadores en caso de fallo.
 Continuum, el nombre de la interfaz que adopta Windows 10 , es una mezcla entre la interfaz Windows Aero de Windows 7 y la interfaz de Modern UI de Windows 8.
 Continuum, es un accesorio de teléfonos inteligentes que ejecuten Windows 10 Mobile para simular una interfaz de Windows 10 para así ejecutar aplicaciones diseñadas para Windows 10 solo usando Windows 10 Mobile

Música
 Continuum, instrumento musical semejante a un teclado, pero sin teclas.
 Continuum, canción de Jaco Pastorius.
 Continuum, álbum de John Mayer.
 Continuum, pieza para clavecín de György Ligeti.

Televisión 
 Continuum, serie canadiense de ciencia-ficción.

Historieta
 Contínum, en el universo del cómic El Eternauta, es uno de los posibles infinitos espacios paralelos al nuestro.

Lengua
 Continuum dialectal, un conjunto de variedades lingüísticas de una extensa área que presentan cambios graduales.

Fisiología
 Continuum energético, en fisiología muscular, un sistema que explica la relación entre la resíntesis del adenosín trifosfato (ATP) y la intensidad y duración de la actividad física.

Antropología social 
 Continuum folk-urbano, se utiliza para dar cuenta de los rasgos culturales que llegan con los individuos de las comunidades rurales que arriban a la comunidad urbana.

Matemáticas
 Hipótesis del continuum, una importante hipótesis matemática.